Арктогнат (, от  «медвежьи челюсти») — позднепермский (зоны Tapinocephalus — Dicynodon) горгонопс, обитавший в Южной Африке. Известно около 3 видов, длина черепа от 17 до 28 см.

Типовой вид — A. curvimola, описанный еще Р. Оуэном. Внешне сходен с другими горгонопсами — высокий череп, слабые заклыковые зубы и очень мощные резцы и клыки (особенно верхние).

Череп высокий, короткий, компактный, с прямым профилем. Морда короткая и массивная. Нижний край максиллы изогнут. Затылочная часть черепа умеренно расширена. Височная впадина квадратная. Найден не только на плато Кару в ЮАР, но и в Танзании. Танзанийские образцы недавно выделены в особый род Njalila.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20050922001404/http://www.sunshine.net/www/2100/sn2192/therapsid5c.htm
 Eva Gebauer «Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)» 

Горгонопсы
Синапсиды пермского периода